Сезон 2013/2014 стал для «Милана» 80-м в Чемпионате Италии. Клуб плохо выступил во всех соревнованиях, в которых участвовал. Плохие результаты привели к тому, что руководство в январе сменило тренера: вместо Массимилиано Аллегри на тренерский пост пришел бывший игрок клуба Кларенс Зеедорф. При нём результаты стали получше, но этого не хватило, чтобы в чемпионате зацепиться за зону еврокубков, клуб занял в итоге 8 место. В кубках клуб также ничего не добился: вылет в 1/4 Кубка Италии от «Удинезе» и в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Атлетико» Мадрид.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
Убытки:25.500.000

Зима 

Убытки:0

Ушли из клуба

Лето 
Прибыль:10.000.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки: 25.500.000

Общая прибыль:10.000.000

Разница:15.500.000

Соревнования

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

Лига чемпионов

Квалификация

Групповой этап

Плей-офф

1/8 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2013